Кубок Болгарії з футболу 2007—2008 — 68-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул втретє здобув Литекс.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 жовтня 2007

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 жовтня 2007

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 2007

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 грудня 2007

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 грудня 2007

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 березня 2008

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 квітня 2008

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на soccerway 
 Кубок Болгарії на rsssf  

2007–2008
Болгарія
Болгарія
2007 у болгарському спорті
2008 у болгарському спорті